Brassus ist der Name von:

 Brassus (Fluss), Zufluss der Orbe bei Le Brassus im Kanton Waadt, Schweiz
 Le Brassus, Ortsteil von Le Chenit im Kanton Waadt, Schweiz